Wernicke ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wernicke (1857–1915), deutscher Schulmann und Hochschullehrer
 Alfred Wernicke (1856–1931), deutscher Dirigent, Flötist und Komponist
 Annemarie Wernicke, deutsche Schauspielerin
 August Wernicke (1794–1819), deutscher Sprachwissenschaftler
 Carl Wernicke (1848–1905), deutscher Neurologe und Psychiater
 Christian Wernicke (1661–1725), deutscher Schriftsteller
 Christine Wernicke (* 1960), deutsche Politikerin (BVB/Freie Wähler)
 Enrique Wernicke (1915–1968), argentinischer Journalist, Puppenspieler und Schriftsteller

 Ernst Wernicke (1836–1913), deutscher Kirchen- und Kunsthistoriker
 Eva-Maria Wernicke-Wehling (* 1953), deutsche Rennrodlerin

 Helmuth Wernicke (1909–1994), deutscher Komponist, Arrangeur und Texter  
 Herbert Wernicke (1946–2002), deutscher Regisseur

 Hilde Wernicke (1899–1947), deutsche Psychiaterin und Euthanasietäterin
 Horst Wernicke (* 1951), deutscher Historiker
 Horst Wernicke (Romanist) (* 1935), deutscher Romanist
 Israel Gottlieb Wernicke (1755–1836), dänisch-norwegischer Komponist und Pianist
 Julius Wernicke (1802–1866), deutscher Lehrer und Regionalhistoriker in Thorn in Westpreußen
 Karl Wernicke (1896–1976), deutscher Maler und Grafiker, Buchillustrator 
 Karl Wernicke, siehe Carl Wernicke
 Konrad Wernicke (1862–1900), deutscher klassischer Archäologe und Philologe
 Konrad Wernicke (Jurist) (1905–2002), deutscher Rechtsanwalt und Syndikus
 Kurt Wernicke (* 1930), deutscher Historiker
 Kurt Georg Wernicke (1909–1997), deutscher Jurist und Bibliothekar
 Marie Wernicke (1850–1915), deutsche Schulleiterin und Schriftstellerin
 Martin Wernicke (* 1980), deutscher Laiendarsteller
 Monika Wernicke deutsche Fußballspielerin der 1980er Jahre
 Otto Wernicke (1893–1965), deutscher Schauspieler
 Peter Wernicke (1958–2017), deutscher Ornithologe und Naturfotograf
 Petra Wernicke (1953–2017), deutsche Politikerin (CDU)
 Rainer Wernicke (* 1962), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Rolf Wernicke (1903–1953), deutscher Sportreporter und Rundfunkjournalist
 Rudolf Wernicke (1898–1963), deutsch-österreichischer Maler, Zeichner und Illustrator 
 Wilhelm Wernicke (1882–1967), deutscher Sportfunktionär

Siehe auch:
 Frau Wernicke, fiktive Berliner Hausfrau in der BBC-Rundfunkpropaganda des Zweiten Weltkriegs
 Café Wernicke, Fernsehserie 
 Wernicke-Zentrum, Teil des Sprachzentrums
 Wernicke-Aphasie, Form der Aphasie (früher Sensorische Aphasie)
 Wernicke-Enzephalopathie, degenerative Erkrankung des Gehirns im Erwachsenenalter
 Wernicke-Geschwind-Modell, vereinfachte Darstellung der neuronalen Repräsentation von Sprachfähigkeit
 Wernicke River, Fluss in Alaska
 Wernicke-Gletscher, Gletscher in Alaska
 Wernick
 Wernich
 Werneke
 Wernecke